Terrot steht für:
 Terrot, deutscher Textilmaschinenhersteller mit Sitz in Chemnitz
 Établissements Terrot, französischer ehemaliger Fahrzeughersteller

Terrot ist der Familienname folgender Personen: